Chat steht für:

 Chat, schriftliche Kommunikation in Echtzeit
 Chat (Snack), Snack in der indischen Küche
 Camille Chat (* 1995), französischer Rugby-Union-Spieler
 Philippe Chat (* 1970), französischer Fußballschiedsrichter
 Chat Silayan (1959–2006), philippinische Schauspielerin

CHAT steht als Abkürzung für:
 Codes for the Human Analysis of Transcripts, ein Transkriptionssystem nach Brian MacWhinney

ChAT steht als Abkürzung für:
 Cholinacetyltransferase

Siehe auch:
 Chad

Siehe auch:

Abkürzung